Autoparken er en park ved Provstevej i Københavns Nordvestkvarter.

Kilder 

Nordvest
Kvarterer i Bispebjerg